El seductor puede referirse a:

  El seductor, película de Argentina dirigida en 1950 por Luis Bayón Herrera.
  El seductor, película de Estados Unidos dirigida en 1971 por Don Siegel.
  El seductor, película de España dirigida en 1995 por José Luis García Sánchez.
  El seductor, telenovela de Argentina de 1986 con Arnaldo André y Giselle Blondet.